Blagovijest, katolička svetkovina
Blagovijest (časopis), glasilo Beogradske nadbiskupije